le comté de Surrey, en Angleterre ;
 Surrey, une circonscription du Parlement européen au Royaume-Uni ;
 le comté de Surrey, en Jamaïque.

mais aussi par :

 Surrey, une ville de l'agglomération de Vancouver, au Canada ;
 Surrey, un quartier d'Hillsborough, au Nouveau-Brunswick (Canada), et une ancienne municipalité ;
 Surrey, une ancienne circonscription fédérale de Colombie-Britannique (Canada) ;
 Surrey, une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard (Canada) ;
 Surrey, une ville américaine de l'État du Dakota du Nord ;
 Surrey, une ville américaine de l'État de l'Illinois ;
 Surrey, une ville américaine de l'État de l'Indiana ;
 Surrey, une ville américaine de l'État du Maine ;

Homonymie de toponyme